Touchemolin är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Aegid Touchemolin (1760–1830), fransk konstnär
 Alfred Touchemolin (1829–1907), fransk konstnär

Se även 
 Joseph Touchemoulin (1727–1801), fransk kompositör

Franska efternamn